Чатануга има више значења:
 Чатануга
 Чатануга (Оклахома)